Lafon bezeichnet:

 Lafon (Südsudan), einen Ort im Südsudan

Lafon ist der Familienname folgender Personen: 

 Jacques-Émile Lafon (1817–1886), französischer Maler 

 Marie-Hélène Lafon (* 1962), französische Schriftstellerin
 Michel Lafon (1954–2014), französischer Autor, Hispanist, Argentinist und Literaturwissenschaftler
 Paul Dupré-Lafon (1900–1971), französischer Architekt und Dekorateur 

Siehe auch:
 Château Lafon-Rochet, Weingut im Weinanbaugiet Bordeaux 
 Château Raymond-Lafon, Weingut in Sauternes
 Laffon
 Laffoon
 Lafont